Regiomontanus ist ein Einschlagkrater im Südwesten der Mondvorderseite, östlich des Mare Nubium, unmittelbar südlich des Kraters Purbach und westlich von Werner.

Der ovale Kraterrand ist sehr stark erodiert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Astronomen und Mathematiker Regiomontanus (eigentlich Johannes Müller) offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Regiomontanus auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Regiomontanus als Namensgeber